Сен-Маркуф () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Сен-Маркуф () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос